Grichting ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Grichting (* 1973), Schweizer  Curler
 Martin Grichting (* 1967), römisch-katholischer Theologe, Bischofsvikar in Chur
 Stéphane Grichting (* 1979), Schweizer Fußballspieler